Charles-Caïus Renoux (1795-1846), artiste-peintre français ;
 Jules Ernest Renoux (1863-1932), artiste-peintre français ;
 Célestin Renoux (1876-1942), missionnaire français ;
 René Renoux (1904-2000), chef-décorateur français ;
 Charles Renoux (1925-), bénédictin, orientaliste français spécialiste des manuscrits liturgiques arméniens ;
 André Renoux (1939-2002), artiste-peintre français ;
 Allain Renoux (1944-), peintre, aquarelliste et lithographe français ;
 Christian Renoux (1960-), historien et un responsable associatif français ; 
 Nathalie Renoux (1971-), journaliste et animatrice de télévision française,